CFA o CfA puede referirse a:
 Franco CFA, moneda común de 14 países africanos.
 Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, instituto de investigación astronómico, Centro Harvard-Smithsonian para la Astrofísica.
 La designación Chartered Financial Analyst, del CFA Insitute.
 Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, desparecida empresa ferroviaria española que existió entre 1877 y 1936.
 Championnat de France Amateurs, torneo de fútbol que se disputa en Francia.
 Consejo Fiscal Autónomo, organismo chileno.